Yiliang kan syfta på:

Kina
Yiliang, Kunming, ett härad som lyder under Kunmings storstadsområde i Yunnan-provinsen;
Yiliang, Zhaotong, ett härad som lyder under Zhaotongs storstadsområde i Yunnan.

WP:Projekt Kina